Augustinus Lycklama à Nijeholt (1742-1789), een Nederlandse politicus.
Augustinus (Aucke) Lycklama à Nijeholt (1670-1744), lid van de Gedeputeerde Staten
Augustinus Georg Lycklama à Nijeholt (1794-1828), grietman van Utingeradeel van 1816-1828

Zie ook 
Zie Lycklama à Nijeholt voor meer naamdragers van dit Friese geslacht.